Trio može značiti:
Trio (glazba), skupina od tri glazbenika
Tiriyó, indijansko pleme iz Surinama i Brazila.
trio (jezik), jezik istoimenog plemena karipske porodice jezika.